Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Schwyz seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 BV: Bauernvereinigung
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Weblinks 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Schwyz findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Schwyz

Einzelnachweise und Erläuterungen 

Schwyz